Бершов — русская фамилия. Известные носители:

 Бершов, Георгий Маркович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 23 декабря 1878.
 Бершов, Григорий Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4561; 16 декабря 1831.
 Бершов, Иван Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 10117; 26 ноября 1858.
 Бершов, Сергей Игоревич (род. 1947) — советский и украинский спортсмен-альпинист.

См. также 
 Берш